Энтлебух:

 Энтлебух — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Энтлебух — округ в Швейцарии. Центр округа — город Шюпфхайм.